Корнель Гюїсманс — фламандський художник,
 Жоріс-Карл Гюїсманс — французький письменник і критак.

Прізвища